Ariadne — personagem da mitologia grega
Ariadne (imperatriz) (†515) — imperatriz bizantina, esposa de Zenão e Anastácio I
43 Ariadne

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos